

Grupa D

Mecze

Francja - Anglia 
Poniedziałek, 11 czerwca 2012
19:00 EEST – Donbas Arena, Donieck – Widzów: 47 400

Zawodnik meczu:  Samir Nasri

 Sędzia główny: Nicola Rizzoli (Włochy)
 Asystenci:
 Renato Faverani (Włochy)
 Andrea Stefani (Włochy)
 Techniczny:
 Pavel Kralovec (Czechy)
 Bramkowi:
 Gianluca Rocchi (Włochy)
 Paolo Tagliavento (Włochy)

Ukraina - Szwecja 

Poniedziałek, 11 czerwca 2012
21:45 EEST– Stadion Olimpijski, Kijów – Widzów: 64 290

Zawodnik meczu:  Andrij Szewczenko

 Sędzia główny: Cüneyt Çakır (Turcja)
 Asystenci:
 Bahattin Duran (Turcja)
 Tarik Ongun (Turcja)
 Techniczny:
 Marcin Borski (Polska)
 Bramkowi:
 Hüseyin Göçek (Turcja)
 Bülent Yıldırım (Turcja)

Ukraina - Francja 
Piątek, 15 czerwca 2012 
19:00 EEST – Donbas Arena, Donieck – Widzów: 48 000 
Po 4. minutach meczu, arbiter postanowił przerwać zawody z powodu burzy i intensywnych opadów deszczu. Mecz został wznowiony po prawie godzinnej przerwie.

Zawodnik meczu:  Franck Ribéry

 Sędzia główny: Björn Kuipers (Holandia)
 Asystenci:
 Sander van Roekel (Holandia)
 Erwin Zeinstra (Holandia)
 Techniczny:
 Tom Harald Hagen (Norwegia)
 Bramkowi:
 Pol van Boekel (Holandia)
 Richard Liesveld (Holandia)

Szwecja - Anglia 
Piątek, 15 czerwca 2012
22:00 EEST – Stadion Olimpijski, Kijów – Widzów: 64 640

Zawodnik meczu:  Olof Mellberg

 Sędzia główny: Damir Skomina (Słowenia)
 Asystenci:
 Primoz Arhar (Słowenia)
 Matej Žunič (Słowenia)
 Techniczny:
 Florian Meyer (Niemcy)
 Bramkowi:
 Matej Jug (Słowenia)
 Slavko Vinčič (Słowenia)

Anglia - Ukraina 
Wtorek, 19 czerwca 2012
21:45 EEST – Donbas Arena, Donieck – Widzów: 48 700

Zawodnik meczu:  Steven Gerrard

 Sędzia główny: Viktor Kassai (Węgry)
 Asystenci:
 Gábor Erős (Węgry)
 György Ring (Węgry)
 Techniczny:
 Tom Harald Hagen (Norwegia)
 Bramkowi:
 István Vad (Węgry)
 Tamás Bognar (Węgry)

Szwecja - Francja 
Wtorek, 19 czerwca 2012
21:45 EEST – Stadion Olimpijski, Kijów – Widzów: 63 010

Zawodnik meczu:  Zlatan Ibrahimović

 Sędzia główny: Pedro Proença (Portugalia)
 Asystenci:
 Bertino Miranda (Portugalia)
 Ricardo Santos (Portugalia)
 Techniczny:
 Pol van Boekel (Holandia)
 Bramkowi:
 Jorge Sousa (Portugalia)
 Duarte Gomes (Portugalia)

 

Źródło: Terminarz EURO 2012

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012